Der Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2022 war ein Tennisturnier der Damen in Rabat. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 15. bis 21. Mai 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Maria Sakkari im Einzel und die Paarung María José Martínez Sánchez/Sara Sorribes Tormo im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2022 fand vom 14. bis 15. Mai 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Rabat